Мясово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в Алольскую волость.

География 
Деревня расположена на восточном берегу озера Алоль, в 21 км к северо-западу от районного центра города Пустошка.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 29 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района